Eleutherius ist ein historischer männlicher Vorname, die latinisierte Form des spätgriechischen Namens Ελευθέριος („Befreier“). Die italienische und spanische Form des Namens ist Eleuterio.

Namensträger 
 Eleutherius (Byzanz), Bischof von Byzantion (gest. 136)
 Eleutherius (Märtyrer), Bischof von Illyrien, Märtyrer (gest. um 138)
 Eleutherus oder Eleutherius, Bischof von Rom (gest. 189)
 Eleutherius Tornacensis, Bischof von Tournai (gest. um 532)
 Eleutherius (Exarch), Exarch von Ravenna (gest. 620)
 Vincenz Lang (Vincentius Longinus Eleutherius), Humanist (gest. 1503)
 selbstgewählter Name von Martin Luther

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Lateinischer Personenname